Ібрагім I ібн аль-Аглаб (756—812) — 1-й емір держави Аглабідів в 800—812 роках.
 Абу Ікаль ібн аль-Аглаб (? — 841) — 4-й емір держави Аглабідів в 838—841 роках.
 Мухаммед І ібн аль-Аглаб (788—856) — 5-й емір держави Аглабідів в 841—856 роках.